Bundi – miasto i gmina w Indiach
 Bundi – państwo historyczne w Indiach